Casellani – abitanti di Casella (Asolo)
Casellani – abitanti di Caselle (Altivole)
Casellani – abitanti di Caselle de' Ruffi